Maron kan syfta på följande:

 Maron – en gestalt i grekisk mytologi
 Johannes Maron – en kristen munk (död före 423)

Geografi

Frankrike 

 Mâron, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Maron, Meurthe-et-Moselle, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,

Indonesien 

 Desa Maron (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Maron (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,87, long 111,39), 
 Desa Maron (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 111,43), 
 Kecamatan Maron, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Maron (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,77, long 111,99), 
 Desa Maron (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 112,05), 
 Desa Maron (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,09, long 112,08), 

Robotskapade Indonesienförgreningar